Een verkeersweg:
A56 (Duitsland), zie Bundesautobahn 56
A56 (Frankrijk)
A56 (Groot-Brittannië)
A56 (Italië)
A-56 (Spanje)